«Луга́но» () — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1908 году. После банкротства возрождён в 2003 году. Летом 2004 года объединился с клубом Челлендж-лиги «Малкантон Агно» и продолжил дальнейшее выступление в чемпионате. Домашние матчи проводит на арене «Стадио Корнаредо» общей вместимостью свыше 6000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Швейцарии по футболу.

История

Достижения клуба 
 Суперлига
 Чемпион (3): 1937/38, 1940/41, 1948/49
 Вице-чемпион (5): 1942/43, 1944/45, 1945/46, 1994/95, 2000/01
 Бронзовый призёр (11): 1933/34, 1934/35, 1938/39, 1943/44, 1946/47, 1966/67, 1967/68, 1970/71, 2001/02, 2016/17, 2018/19
 Челлендж-Лига
 Чемпион (5): 1953/54, 1960/61, 1963/64, 1987/88, 2014/15
 Второе место (5): 1986/87, 1997/98, 2008/09, 2009/10, 2013/14
 Кубок Швейцарии
 Победитель (4): 1930/31, 1967/68, 1992/93, 2021/22
 Финалист (5): 1942/43, 1951/52, 1970/71, 1991/92, 2015/16
 Кубок Интертото
 Победитель: 1967

Тренеры клуба 

 1947—1950  Бела Волентик
 1951—1952  Туллио Грасси
 1952—1953  Бела Волентик
 1953—1955  Бела Шароши
 1957—1958  Рагнар Ларсен
 1959—1960  Туллио Грасси
 1962—1963  Дьордь Шароши
 1970—1971  Альберт Синг
 1971—1974  Отто Люттроп
 1974—19751976—1977  Альфредо Фони
 1977—1979  Оскар Массей
 1979—1980  Иштван Шабо
 1980—1981  Антон Рудинский
 1983—1985  Отто Люттроп
 1992—19941997—1998  Карл Энгель
 1999  Энцо Троссеро
 1999—2000  Джулиано Сонзони
 2002—2003  Пьерлуиджи Тами
 2004—2005  Владимир Петкович
 2007—2010  Симоне Больдини
 2010—2011  Марко Шоллибаум
 2011—2012  Франческо Морьеро
 2012—2013  Раймондо Понте
 2013  Сандро Сальвиони
 2015—2016   Зденек Земан
 2016  Андреа Манцо
 2016—2017  Паоло Трамеззани
 2017—2018  Пьерлуиджи Тами
 2018  Гилльермо Абаскаль
 2018—  Фабио Челестини

Статистика выступлений с 2004 года

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Игроки в аренде

Известные игроки 

  Валон Бехрами
  Людовик Маньин
  Лауро Амадо
  Блез Нкуфо
  Оттмар Хитцфельд
  Габриэль Хосе Урданета
  Нелсон де Жезус Силва
  Нельсон Вивас
  Кристиан Ледесма
  Кристофер Кану
  Мохамед Каллон
  Мохамед Кадер
  Игорь Шалимов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Швейцарии
ФК «Лугано»
Спорт в Лугано